Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Michiel Schapers che hanno battuto in finale Kelly Jones e Patrik Kühnen 6-2 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Guy Forget /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

 Mansour Bahrami /  Diego Pérez (primo turno)
 Michael Mortensen /  Tim Wilkison (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1987